Бісс Ева Федорівна, Бісс Ева (Єва) Федорівна (18 червня 1920, Орябина) — український прозаїк, драматург, художник. 
 Юзеф Бісс (пол. Józef Biss, псевдо: «Вацлав» пол. Wacław; нар. 24 липня 1913, Поляни — пом. 30 вересня 1977, Ополе) — військовий злочинець.